Cogny puede referirse a: 

 Cogny, comuna francesa situada en Cher.
 Cogny, comuna francesa situada en Ródano.